Henri Bernard peut désigner :
 Henri Bernard (1900-1987), un officier, résistant, historien militaire belge ;
 Henri Bernard ou Henri Bernard-Maître (1889-1975), un jésuite français, missionnaire en Chine ;
Henri Bernard (1899-1986), un magistrat français.